Johan Davidsson, švedski hokejist, * 6. januar 1976, Jönköping, Švedska.

Davidsson je večji del kariere igral v švedski ligi za HV 71, za katerega je v dveh delih odigral v sedemnajstih sezonah skupno 776 tekem rednega dela. na katerih je dosegel 175 golov in 386 podaj, ter 144 tekem končnice, na katerih je dosegel 30 golov in 75 podaj. S klubom je osvojil naslov švedskega državnega prvaka v sezonah 1994/95, 2003/04, 2007/08 in 2009/10, v sezoni 2003/04 je bil razglašen za najboljšega hokejista švedske lige. Med sezonama 2002/03 do konca kariere po sezoni 2012/13 je bil kapetan kluba HV 71. Leta 1994 je bil kot 28. izbran za NHL naboru s strani kluba Anaheim Ducks, za katerega je odigral dve sezoni v ligi NHL, eno sezono pa za New York Islanders. Po eno sezono je odigral tudi za kluba HIFK Helsinki in Espoo Blues v finski ligi. S HIFK je osvojil naslov finskega državnega prvaka v sezoni 1997/98. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na štirih svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik dveh srebrnih in ene bronaste medalje. Skupno je odigral na svetovnih prvenstvih 32 tekem, na katerih je dosegel osem golov in devet podaj. Na prvenstvu leta 2007 je bil najboljši hokejist po točkah.

Pregled kariere

|-
| HV 71
| Švedska liga
| 92/93
|
| 8
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 93
|
| 6
| 1
| 3
| 4
| +9
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska ml. liga
| 93/94
|
| 5
| 2
| 3
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 93/94
|
| 38
| 2
| 5
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 94
|
| 6
| 1
| 4
| 5
| +12
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 94
|
| 5
| 5
| 7
| 12
| +9
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska ml. liga
| 94/95
|
| 3
| 4
| 1
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 94/95
|
| 38
| 4
| 7
| 11
|
| 20
|
| 13
| 3
| 2
| 5
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 95
|
| 7
| 4
| 2
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 95/96
|
| 40
| 7
| 11
| 18
|
| 20
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 96
|
| 7
| 3
| 6
| 9
| +2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 96/97
|
| 50
| 18
| 21
| 39
|
| 18
|
| 5
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 97/98
|
| 43
| 10
| 30
| 40
| +14
| 8
|
| 9
| 3
| 10
| 13
| +8
| 0
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 98/99
|
| 64
| 3
| 5
| 8
| -9
| 14
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| Cincinnati Mighty Ducks
| AHL
| 98/99
|
| 9
| 1
| 6
| 7
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 99/00
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cincinnati Mighty Ducks
| AHL
| 99/00
|
| 55
| 9
| 31
| 40
| -3
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 99/00
|
| 13
| 2
| 4
| 6
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Espoo Blues
| Finska liga
| 00/01
|
| 35
| 12
| 17
| 29
| +6
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 01/02
|
| 50
| 13
| 27
| 40
| +14
| 24
|
| 8
| 2
| 3
| 5
| 0
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 7
| 1
| 1
| 2
| +4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 02/03
|
| 50
| 16
| 26
| 42
| +12
| 4
|
| 7
| 0
| 3
| 3
| -3
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 9
| 0
| 1
| 1
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 03/04
|
| 49
| 14
| 24
| 38
| +14
| 8
|
| 19
| 5
| 12
| 17
| +4
| 6
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| +2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 04/05
|
| 50
| 12
| 26
| 38
| +6
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 05/06
|
| 50
| 14
| 22
| 36
| +8
| 16
|
| 12
| 1
| 7
| 8
| +1
| 4
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 06/07
|
| 55
| 15
| 31
| 46
| +11
| 22
|
| 14
| 2
| 7
| 9
| -4
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 07
|
| 9
| 7
| 7
| 14
| +3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 07/08
|
| 47
| 9
| 34
| 43
| +17
| 18
|
| 17
| 8
| 12
| 20
| +6
| 2
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 08/09
|
| 55
| 13
| 37
| 50
| 0
| 24
|
| 14
| 3
| 7
| 10
| +6
| 2
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 09/10
|
| 55
| 12
| 46
| 58
| +21
| 18
|
| 16
| 4
| 12
| 16
| +7
| 6
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 10/11
|
| 40
| 10
| 26
| 36
| +15
| 35
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| -1
| 2
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 11/12
|
| 52
| 10
| 30
| 40
| +15
| 18
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| -4
| 4
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 12/13
|
| 51
| 5
| 13
| 18
| -1
| 14
|
| 5
| 0
| 3
| 3
| -2
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1073
| bgcolor="#7FFF00" | 241
| bgcolor="#7FFF00" | 514
| bgcolor="#7FFF00" | 755
| bgcolor="#7FFF00" | +179
| bgcolor="#7FFF00" | 373
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 154
| bgcolor="#7FFF00" | 33
| bgcolor="#7FFF00" | 85
| bgcolor="#7FFF00" | 118
| bgcolor="#7FFF00" | +18
| bgcolor="#7FFF00" | 34
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 
 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski centralni napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1994
Izbrani na naboru lige NHL (Anaheim Ducks)
Hokejisti HV 71
Hokejisti HIFK Helsinki
Hokejisti Anaheim Ducks
Hokejisti Cincinnati Mighty Ducks
Hokejisti New York Islanders
Hokejisti Espoo Blues